Sprachquote bezeichnet einen Anteil unterschiedlicher Sprachen oder Sprachvarietäten: 

 allgemein, siehe Sprachverteilung
 im Hörfunk, siehe Radioquote
 in Frankreich, siehe Loi Toubon
 in der Schweiz, siehe Sprachquote (Schweiz)